Сенгор:

 Сенгор, Августин Диамакун (1928—2007) — католический священник и один из лидеров сепаратистов Казаманса.
 Сенгор, Леопольд Седар (1906—2001) — сенегальский поэт и философ, политик, первый президент Сенегала.
 Сенгор, Ламин (1889—1927) — сенегальский общественный и политический деятель, антиколониалист.
  — населённый пункт в Бутане.